12-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 19 клубами в 2003 году. Чемпионом впервые стал кара-сууский «Жаштык-Ак-Алтын», бишкекский СКА-ПВО был серебряным призером, 3-е место в 3-й раз подряд занял «Дордой» из Нарына.

Участники 
В этом сезоне в третий раз в истории (после 1995 и 1998 годов) формула чемпионата была двухступенчатой — предварительные этапы в региональных зонах и финальный турнир, в который выходили по 4 лучшие команды из каждой зоны. Соответственно, количество клубов Высшей лиги было увеличено с 10 до 19.

Из числа участников прошлого сезона отказался от выступления в новом сезоне клуб «Кызыл-Кия». Клуб из Джалал-Абада, переименованный в межсезонье в «Дома-Ата», снялся с чемпионата после трёх туров, результаты его матчей были аннулированы.

Турнирные таблицы

Предварительный этап

Зона «А»

Зона «Б» 

Примечание. Дома-Ата (Джалал-Абад) снялась с соревнований после трёх проведённых матчей, результаты которых были аннулированы.

Финальный этап

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самый результативный матч (12 голов): 10.09.2003 Шоро — Ак-Була 11:1 ; 20.09.2003 Жаштык-Ак-Алтын — Алай 10:2

Самая крупная победа: 10.05.2003 Жаштык-Ак-Алтын — Нефтчи 11:0 ; 31.07.2003 СКА ПВО — Манас-Ордо 11:0

Самая крупная победа на выезде: 18.06.2005 Манас-Ордо — Дордой 0:10

Хет-трики 
список неполный

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

2003
Футбол в Азии в 2003 году
2003 год в Киргизии